Mellow är ett album av Maria Mena från 2004.

Låtlista 
What's another day
Just a little bit
You're the only one
Come in over me
Patience
Take you with me
Shadow
Lose control
So sweet (With Thomas Dybdahl)
Your glasses
Sorry
A few small bruises

Musikalbum 2004
Album av Maria Mena